Альви́ Али́евич Дени́ев (Сутарби́) () — советский чеченский актёр, народный артист Чечено-Ингушской АССР.

Биография 
Родился 15 мая 1932 года. В 1937 году был репрессирован его отец. В школу Альви пошёл в старой отцовской шинели, которую ему перешила мама, и отцовской будёновке.

В годы депортации учился в вечерней школе, работал токарем на заводе.

Дениев хорошо рисовал и танцевал, у него были прекрасные вокальные данные, он исполнял арии известных опер, мечтал поступить в консерваторию.

После разоблачения культа личности И. В. Сталина началось возрождение чеченской культуры. Одним из элементов новой политики стало возрождение чеченского государственного ансамбля песни и танца. От желающих записаться не было отбоя. К тому же прошёл слух, что артисты смогут первыми вернуться на родину. Дениев выдержал отбор и был включён в состав ансамбля.

После возвращения переселенцев в Чечено-Ингушетию был воссоздан Чечено-Ингушский государственный драматический театр и Дениев перешёл в труппу театра. Вскоре ему была доверена одна из главных ролей в спектакле по пьесе Халида Ошаева «Асланбек Шерипов».

Репертуар театра постепенно расширялся, а Дениев закрепился в труппе как один из главных исполнителей, главным образом, комических ролей. Одно его появление на сцене вызывало смех в зале.

Исполнил несколько ролей в кино. После участия в съёмках фильма «Я буду танцевать» ему было присвоено звание Заслуженного артиста Чечено-Ингушетии.

Режиссёр театра Гарун Батукаев восстановил бывший в довоенном репертуаре созданный по мотивам фольклорного материала спектакль Нурди Музаева «Мекхаш-Мирза» («Мирза-усач»).

— писал об этом спектакле театральный критик И. Балкосадский в газете «Грозненский рабочий» в марте 1961 года.

В мае 1965 года состоялась премьера комедии «Бож-Али» по одноимённой пьесе драматурга, прозаика и поэта Абдул-Хамида Хамидова. В спектакле были заняты лучшие артисты театра: Асет Исаева, Тамара Алиева, Хава Хакишева, Таибат Саиева, Халимат Мустапаева, Хамид Чимаев, Яраги Зубайраев, Юсуп Идаев, Муталип Давлетмирзаев. Но Дениев, игравший спекулянта Сутарби, не потерялся на их фоне. Он играл в этом спектакле более 500 раз за более чем двадцать лет. Все эти годы спектакль шёл с полным аншлагом, а фразы из него стали крылатыми и разошлись на цитаты. После премьеры спектакля имя этого персонажа прочно закрепилось за Дениевым. Он стал всеобщим любимцем.

— рассказывала Заслуженная артистка РСФСР Зулейхан Багалова.

— вспоминал Народный артист РСФСР Муса Дудаев.

Погиб в автомобильной аварии 25 мая 1985 года, когда театр ехал с гастролями в Самашки.

Семья 
В 1955 году женился. Первенца назвали Казбич. В 1976 году из-за постоянных застолий семья распалась. Дениев женился вторично. У него родились две дочери.

Память 
 В 1992 году Театральная площадь в Грозном была переименована в площадь имени Альви Дениева.
 В 2003 году в Чечне издавался юмористический журнал «Сутарби».

Спектакли 
 «Асланбек Шерипов» (Тымчук);
 «Храбрый Кикила»;
 «Волны Терека» Магомеда Мусаева;
 «Бессмертные» Абдул-Хамида Хамидова (Бульба);
 «Бунт невесток» С. Ахмадова (Махкаш);
 «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского (Вожак);
 «Шутки Чоры», народная комедия (Чора);
 «Самые дорогие» Нурдина Музаева (Элабек);
 «Аршин мал Алан» Узеира Гаджибекова
и многие другие.

Фильмография 
  «Я буду танцевать» — Абдулла
  «Горская новелла» — Ахмед
  «По следам Карабаира» — объездчик
  «Кольцо старого шейха» — Якуб Сиюхов
  «Приходи свободным» — Сираждин

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Артисты Чечни
Народные артисты Чечено-Ингушской АССР
Комики СССР
Погибшие в автомобильных катастрофах
Работники Чеченского драмтеатра